Джонатан Дейвис може да се отнася за:

 Джонатан Дейвис, вокалист на групата Korn
 Джонатан Дейвис (ръгбист)